Elysium — тринадцатый студийный альбом финской пауэр-метал-группы Stratovarius. Выпуск альбома состоялся 12 января 2011 года. Альбом был анонсирован клавишником группы 8 ноября 2010 года посредством официального сайта.

Тексты песен альбома затрагивает тему глобального загрязнения мира.

Список композиций 

Коллекционное издание содержит 2 бонус-трека: «Last Shore» и «Hallowed».

Японское издание содержит 4 бонус-трека: «Castaway», « Darkest hours» (demo), «Against the Wind» (live), « Black Diamond» (live).

Позиции в чартах

Участники записи 
Альбом был записан в следующем составе:
 Тимо Котипелто — вокал, бэк-вокал, продюсер
 Матиас Купиайнен — гитара, кл.программирование, звукозапись, микширование (3,4,8,9)
 Лаури Порра — бас-гитара, кл.программирование, бэк-вокал
 Йенс Йоханссон — клавишные, соло
 Йорг Михаэль — ударные, продюсер
 Risto Kupiainen — клавишные аранжировки и оркестр на 3, оркестровые аранжировки (1,3), программирование хора
 Perttu Vänskä — оркестровые аранжировки (1,2,4,9), программирование оркестра (2,4,9), звукозапись, сведение
 Arzka Sievälä — хор
 Jani Liimatainen — хор
 Aleksi Parviainen — хор
 Tipe Johnson — хор
 Anssi Stenberg — хор
 Marko Waara — хор
 Kalle Keski-Orvola — звукозапись, сведение
 Santtu Lehtiniemi — звукозапись
 Mikko Karmila — звукорежиссёр
 Svante Försback — мастеринг

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics
 
 

Альбомы Stratovarius
Альбомы Edel AG
Альбомы Victor Entertainment